Marie von Sachsen-Meiningen (oder Maria von Sachsen-Meiningen) ist der Name folgender Personen:

 Marie von Hessen-Kassel (1804–1888), Prinzessin von Hessen-Kassel und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Meiningen
 Marie Hedwig von Hessen-Darmstadt (1647–1680), Landgräfin von Hessen-Darmstadt und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Meiningen
 Marie Elisabeth von Sachsen-Meiningen (1853–1923), Prinzessin von Sachsen-Meiningen und Komponistin